Plaats in Indonesië
 Glagahan (Perak), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Glagahan (Sugihwaras), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java